Il singolare del torneo di tennis Singapore Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christo van Rensburg che ha battuto in finale Jonathan Canter 6-2, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Grant Stafford (semifinali)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Neil Borwick (primo turno)
 Christo van Rensburg (Campione)

 Kenny Thorne (quarti di finale)
 Steve Bryan (secondo turno)
 Jeremy Bates (primo turno)
 Alexander Mronz (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1993